Селище міського типу:
 Вапнярка — Вінницька область, Томашпільський район
Села:
 Вапнярка — Одеська область, Одеський район
 Вапнярка — Одеська область, Роздільнянський район

Залізнична станція:
 Вапнярка — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція в однойменному селищі міського типу Тульчинського району Вінницької області

Гора:
 Вапнярка — гора у Львівській області, в межах Гологорів

Пам'ятка природи
 Гора Вапнярка — пам'ятка природи у Львівській області